Brasiliensi – abitanti di Brasilia
Brasiliensi – abitanti di Distretto Federale (Brasile)